Diaphonia är ett släkte av skalbaggar. Diaphonia ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Diaphonia